

Мероприятия 
 27 февраля — 3 марта — Game Developers Conference 2017 ( Сан-Франциско)
 10—15 июня — E3 2017 ( Лос-Анджелес)
 22—26 августа — Gamescom 2017 ( Кёльн)
 21—24 сентября — Tokyo Game Show 2017 ( Токио)
 28 сентября — 1 октября — ИгроМир 2017 ( Москва)
 1—4 ноября — Paris Games Week 2017 ( Париж)
 3—4 ноября — BlizzCon 2017 ( Анахайм)
 7 декабря — The Game Awards 2017 ( Лос-Анджелес)
 9—10 декабря — PlayStation Experience 2017 ( Анахайм)

Выпуски игр 
Ниже представлена информация об играх, которые вышли в 2017 году.

I квартал (январь — март)

II квартал (апрель — июнь)

III квартал (июль — сентябрь)

IV квартал (октябрь — декабрь)

Примечания

Ссылки 
 Les jeux les plus attendus 2017—2019 — Liste de 59 jeux vidéo — SensCritique
 Upcoming Games — IGN
 New & Upcoming Video Games — Major Releases (All Platforms) — Metacritic
 New games of 2018 | GamesRadar+
 New games 2018: An early look at what’s coming out | PC Gamer